Giampaolo Rupil – ex fondista italiano
 Silvia Rupil – ex fondista italiana
 Timothé Rupil – calciatore lussemburghese, centrocampista